Pieńkowski ist der Familienname folgender Personen:

Ignacy Pieńkowski (1877–1948), polnischer Maler
Stefan Pieńkowski (1883–1953), polnischer Physiker

Siehe auch:
 Pieńkowski